Али Габр (, рожд. 10 января 1987, Исмаилия, Египет) — египетский футболист, защитник клуба «Пирамидз» и национальной сборной Египта.

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной школы клуба «Исмаили». Взрослую футбольную карьеру начал в 2009 году в основной команде того же клуба, в которой провёл три сезона, приняв участие лишь в 3 матчах чемпионата.

Своей игрой за эту команду привлёк внимание представителей тренерского штаба клуба «Аль-Иттихад» (Александрия), к составу которого присоединился в 2012 году. Отыграл за александрийскую команду следующие два сезона своей игровой карьеры.

В состав клуба «Замалек» присоединился в 2014 году.

Выступления за сборную 
В 2010 году привлекался в состав молодёжной сборной Египта. На молодёжном уровне сыграл в одном официальном матче.

В 2014 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Египта. В составе сборной был участником Кубка африканских наций 2017 года в Габоне.

Достижения 
 «Замалек»
 Чемпион Египта: 2014/15
 Обладатель Кубка Египта (2): 2015, 2016

 Египет
 Серебряный призёр Кубка африканских наций: 2017

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Египта
Игроки сборной Египта по футболу
Игроки ФК «Исмаили»
Игроки ФК «Аль-Иттихад» Александрия
Игроки ФК «Замалек»
Игроки ФК «Пирамидз»